La Copa de Clubs de la CECAFA és una competició futbolística organitzada pel Consell de les Associacions de Futbol de l'Àfrica Oriental i Central (CECAFA). És coneguda com a Kagame Interclub Cup des de 2002, quan el president de Ruanda Paul Kagame patrocinà la competició.

Historial 
Font:

Referències 

Competicions futbolístiques africanes